Division III i fotboll 1967 var 1967 års säsong av Division III. Serien bestod av tretton serier med tolv lag i åtta serier, elva i en serie och tio lag i de fyra nordligaste serierna. Seriesegrarna uppflyttades till division II 1968 medan de tre sämst placerade lagen i 12-lagsserierna och 11-lagsserien samt de de två sämst placerade lagen i 10-lagsserierna nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland övre

Norra Norrland nedre

Södra Norrland övre

N1: Namnändrad från Wifsta/Östrand-Fagerviks IF

Södra Norrland nedre

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

N1: Kungsbacka IF och IFK Kungsbacka sammanslogs efter säsongen i Kungsbacka BI.

Sydöstra Götaland

Skåne

Källor 
Tabeller säsongen 1967

Fotboll i Sverige 1967
1967
Fotbollssäsongen 1967